Traill kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Stewart Traill
 Catharine Parr Traill
 James Traill

Robotskapade auktorsförkortningar